Fritsche ist ein deutscher Familienname.

Herkunft und Bedeutung 
Der Familienname Fritsche (auch Fritsch, Fritzsch, Fritzsche), vor allem gefunden in Thüringen, dem südlichen Sachsen-Anhalt, Sachsen und Schlesien sowie im alemannischen Raum, ist in einer dialektbezogenen Herleitung von Fritz bzw. Fritze eine Kurzform zu Friedrich, also ein Patronym.

Namensträger 
 August Ludwig Leopold von Fritsche (1780–1855), preußischer Kommunaljurist und Regierungspräsident in Köslin (1834–1851)
 Arno Eugen Fritsche (1858–1939), deutscher Architekt mit Arbeitsschwerpunkt im evangelischen Kirchenbau
 Burkhard Fritsche (* 1952), deutscher Karikaturist, Künstlername „BURKH“
 Carl Fritsche (* 1833), deutscher Lehrer und Autor
 Christian Fritsche, deutscher Schwimmer und Paralympionide
 Claudia Fritsche (* 1952), liechtensteinische Diplomatin und Botschafterin
 Dan Fritsche (* 1985), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Erika Fritsche (* 1956), deutsche Politikerin (Bündnis 90/Die Grünen)
 Friedrich Gotthilf Fritsche (1799–1851), deutscher evangelischer Geistlicher
 Gerhard Fritsche (1916–1965), deutscher Architekt
 Gottfried Fritzsche (1578–1638), deutscher Orgelbauer

 
 Hermann Georg Fritsche (1846–1924), deutscher evangelisch-lutherischer Theologe, Pfarrer und Superintendent
 Iven Fritsche (* 1966), deutscher Dichter
 Joachim Fritsche (Gebrauchsgrafiker) (1933–2015), deutscher Gebrauchsgrafiker
 Joachim Fritsche (* 1951), deutscher Fußballspieler

 Jörn Fritsche (* 1965), deutscher Jurist und Richter am Bundesgerichtshof
 Julius Fritsche (* 1996), deutscher Volleyballspieler
 Julius Fritzsche (1844–nach 1902), deutscher Theaterschauspieler
 Karl Fritsche (1911–1986), deutscher Bahningenieur und Gewerkschafter (FDGB)
 Klaus-Dieter Fritsche (* 1953), deutscher politischer Beamter
 Lutz Fritsche (1944–2016), deutscher Diplomwirtschaftsingenieur
 Maja Catrin Fritsche (* 1960), deutsche Schlagersängerin
 Marco Fritsche (* 1976), Schweizer Journalist und Fernsehmoderator
 Olaf Fritsche (* 1967), deutscher Autor von Kinderbüchern und Sachbüchern für Erwachsene
 Paul Fritsche (1924–2005), Professor für Anästhesie
 Petra Fritsche (* 1951), Kommunikationswissenschaftlerin und deutsche Stadtführerin
 Ulrich Fritsche (* 1969), deutscher Wirtschaftswissenschaftler
 Volkmar Fritsche (* 1936), deutscher Komponist und Dirigent
 Wladimir Maximowitsch Fritsche (1870–1929), russischer Literatur- und Kunstwissenschaftler
 Wolfgang Fritsche (1933–2017), deutscher Mikrobiologe

Siehe auch 
 Mount Fritsche, Berg an der Nordseite des Richthofen-Passes an der Ostküste des Grahamlands auf der Antarktischen Halbinsel
 Fritzsche

Einzelnachweise 

Familienname
Deutscher Personenname
Patronym